Miejscowości w USA:
 Munford – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
 Munford – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton